De Noorse voetbalbeker 2005 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2005) was de 100ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 7 mei met de eerste ronde en eindigde op 6 november 2005 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Molde FK dat Lillestrøm SK in de eindstrijd met 4-2 versloeg na verlenging en daarmee voor de tweede keer het bekertoernooi op zijn naam schreef. De club onder leiding van trainer-coach Bosse Johansson plaatste zich daardoor voor de UEFA Cup 2006/07. Topscorer van het bekertoernooi werd Bernt Hulsker (Vålerenga), die twaalf keer scoorde in zes duels.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 20 augustus
| RD1-team01 = Molde FK
| RD1-score01 = 1
| RD1-team02 = Odd Grenland
| RD1-score02 = 2
| RD1-header02 = 21 augustus
| RD1-team03 = Hønefoss BK
| RD1-score03 = 4
| RD1-team04 = Hamarkameratene
| RD1-score04 = 0
| RD1-header03 = 20 augustus
| RD1-team05 = Vålerenga IF
| RD1-score05 = 2
| RD1-team06 = SK Brann
| RD1-score06 = 1
| RD1-header04 = 21 augustus
| RD1-team07 = Lillestrøm SK
| RD1-score07 = 3
| RD1-team08 = Stabæk Fotball
| RD1-score08 = 1
| RD2-header01 = 22 september
| RD2-team01 = Molde FK
| RD2-score01 = 1
| RD2-team02 = Hønefoss BK
| RD2-score02 = 0
| RD2-header02 = 21 september
| RD2-team03 = Lillestrøm SK
| RD2-score03 = 2
| RD2-team04 = Vålerenga IF
| RD2-score04 = 0
| RD2-header03 = 
| RD3-header01 = 6 november
| RD3-team01 = Molde FK
| RD3-score01 = 4
| RD3-team02 = Lillestrøm SK
| RD3-score02 = 2
}}

Finale

Winnende formatie
Molde FK
Knut Dørum Lillebakk, Trond Strande, Marcus Andreasson, Petter Christian Singsaas, Øyvind Gjerde, Stian Ohr, Magnus Kihlberg, Petter Rudi, Daniel Berg Hestad, Rob Friend, Madiou Konate, Toni Kallio, John Andreas Husøy, Matej Mavric, Erlend Omborstad, Dag Roar Ørsal, Tommy Eide Møster, Mitja Brulc, Øyvind Gram, Torgeir Hoås, Kai Røberg, Thomas Mork, Martin Høyem, Lars Ivar Moldskred, Torgeir Ruud Ramsli en Johan Nås. Trainer-coach: Bosse Johansson.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2005
 Noors voetbalelftal in 2005

2005
Noorwegen